Ба́нуш (ба́нош, токан, чир) — украинское гуцульское традиционное блюдо, крутая каша из кукурузной муки, сваренная на сливках или сметане (реже на молоке). По традиции, готовится исключительно мужчинами на открытом огне. Является вариантом мамалыги.

Приготовление 

В доведенные до кипения сливки или сметану понемногу добавляется кукурузная крупа. Варится до готовности при постоянном помешивании деревянной ложкой. Подается со шкварками, брынзой, грибами.

См. также 
 Мамалыга

Ссылки 
 Бануш
 Бануш по-закарпатски

Украинская кухня
Каши
Блюда из кукурузы